El término Zelenivka puede referirse a:

Zelenivka (Donetsk), pueblo en el óblast de Donetsk (Ucrania). 
Zelenivka (Jersón), asentamiento urbano en el óblast de Jersón (Ucrania).
Zelenivka (Odesa), pueblo en el raión de Bilgorod-Dnistrovski del óblast de Odesa (Ucrania).